Laszki Gościńcowe (ukr. Hostyncewe (Гостинцеве)) – wieś na Ukrainie, na terenie obwodu lwowskiego, w rejonie mościskim. Leży nad Wisznią, dopływem Sanu.

Przypisy 

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon mościski